Osječani est un toponyme qui peut désigner :
Osječani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Osječani, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zavidovići et dans le canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.